Андрей Нагой:
 Нагой, Андрей Александрович (ум. 1618) — боярин и воевода.
 Нагой, Андрей Фёдорович — воевода в Ливонской войне; позднее боярин.